Academia Romana steht für:
 Accademia Romana
 Rumänische Akademie